Юрген Хольц (; 10 августа 1932, Берлин, Веймарская республика — 21 июня 2020, Берлин) — немецкий  театра, кино и телевидения, художник, .

Биография 
С 1952 года учился актёрскому мастерству в Немецком театральном институте в Веймаре и в театральной школе Лейпцига, которую окончил в 1955 году.

Дебютировал на сцене театра в Эрфурте (1955—1957), играл в театрах Бранденбург-на-Хафеле (1957—1960), Грайфсвальда (1960—1964), в Восточном Берлине, а с 1966 по 1974 год — в берлинском Немецком театре.

С 1974 года Хольц был участником коллектива Берлинер ансамбль. В 1983 году после гастролей остался в Западной Германии. С 1995 года снова выступал в Немецком театре в Берлине, а с 2000 года — в Национальном театре Мангейма .

Часто работал на радио, снимался в кино и на телевидении.

Художник. Картины Хольца выставлялись на выставках, в том числе в галерее Бернета Бертрама в Берлине в 2020 году.

Автор автобиографии «He, Geist! Wo geht die Reise hin?» опубликованной в 2015 г.

С 1952 по 2014 год снялся в 82 кино-, телефильмах и сериалах.

Избранная фильмография 
  — Любовь втроём
  — Ты не одинок
  — Гуд бай, Ленин! — Герр Гански
  — Сделано в Израиле — Эгон Шульц
 1992—2006 — Закон Вольфа
  — Роза Люксембург — Карл Каутский
  — Моренга — фон Кагенек
 1981—2005 — Одно дело на двоих
  — Карл Маркс. Молодые годы — Макс Долешаль
  — Свет на виселице — Поль Галлаудек
  — Виноваты туманы — Якоб
  — Дело об убийстве Церник — ''комиссар Берхтольд
  — Шестеро странствуют по свету
  — Присяжные
  — Красная рябина
  — Король прессы из Гамбурга эпизод
  — Как выйти замуж за короля? Файт, солдат

Награды 
 Grimme-Preis (1990)
 Актёр года (1993)
 Гессенская премия по культуре (Hessischer Kulturpreis, 2004)
 Театральная премия Берлина (Theaterpreis Berlin, 2013)
 Премия Конрада Вольфа (Konrad Wolf Prize, 2014).

Умер от рака.

Примечания

Ссылки 
 

Художники Германии
мемуаристы
Лауреаты Grimme-Preis
Лауреаты театральных премий
Умершие от рака